Hilarion-François de Chevigné de Boischollet (1746-1812), évêque de Sées de 1802 à 1812.
 Le comte Adhéaume de Chevigné, aristocrate français qui fut l'un des modèles de Proust pour son œuvre À la recherche du temps perdu : son épouse, née Laure de Sade, fut l'un des modèles de la duchesse de Guermantes, avec la comtesse Greffulhe.
 Louis de Chevigné, poète, né à Chavagnes-en-Paillers (Vendée) le , décédé à Reims, en son hôtel, rue Cérès, le . 
 Pierre de Chevigné, né à Toulon, le  et décédé à Biarritz le , colonel et homme politique français, qui fut ministre de la IVe République et compagnon de la Libération.